Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2022 je 14. mistrovstvím světa žen do 18 let v ledním hokeji. 

Dne 24. prosince 2021 byl turnaj již druhý rok v řadě zrušen IIHF kvůli pandemii covidu-19. Dne 21. března 2022 však IIHF své rozhodnutí přehodnotila a turnaj přeložila. 

Hrát se bude v amerických městech Madison (LaBahn Arena) a Middletown (Bob Suter's Capitol Ice Arena).

Skupiny

Skupina A 

Všechny časy jsou místní (UTC-5).

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 5. místo

Zápas o 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Divize I

Skupina A 
Turnaj se měl odehrát v Győru (Maďarsko) od 9. do 15. ledna 2022. Turnaj byl přeložen a konal se od 3. do 8. dubna 2022.

Skupina B 
Turnaj se měl odehrát v Radentheinu (Rakousko) od 10. do 16. ledna 2022. Turnaj byl přeložen a bude se konat od 5. do 11. září 2022.

Divize II 
Turnaj se měl odehrát v Istanbulu (Turecko) od 21. do 27. ledna 2022. Turnaj byl přeložen a bude se konat od 27. června do 5. července 2022.

Skupina A

Skupina B

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2022 (anglicky)

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let
Lední hokej v roce 2022
Turnaje v ledním hokeji v USA
Sport v USA v roce 2022